Sŏng Hye Rim, również Song Hye Rim (kor. 성혜림, ur. 24 stycznia 1937 w Ch'angnyŏng, zm. 18 maja 2002 w Moskwie) – północnokoreańska aktorka, pierwsza kochanka Kim Dzong Ila.

Sŏng Hye Rim grała w wielu licznych przedstawieniach, podczas których zwróciła uwagę Kim Dzong Ila. Była bardzo kobieca, a przy tym elegancka. W latach 60. XX wieku była bardzo popularną aktorką, pojawiając się w filmach takich jak: Onjŏngryŏng (kor. 온정령) i Baek Il-hong (kor. 백일홍). Rozwiodła się ze swoim mężem po to, by móc być pierwszą damą KRLD, którą nigdy nie została. Urodziła przywódcy Korei Północnej najstarszego syna Kim Dzong Nama w 1971. Jego narodziny były trzymane w tajemnicy przed Kim Ir Senem do 1975. Podobno kiedy Sŏng Hye Rim rodziła w szpitalu syna, pojawiła się tam żona Kim Dzong Ila, Kim Yŏng Suk. Personel musiał wynieść rodzącą przez okno i ukryć w lesie.

W latach 80. Sŏng Hye Rim rozpoczęła leczenie w Moskwie. Wielu znajomych i przyjaciół Sŏng Hye Rim zostało uwięzionych w obozach, ponieważ mógłby się wydać jej związek z Kim Dzong Ilem. Jednak jak podają eksperci, głównym powodem opuszczenia Korei Północnej przez panią Sŏng były coraz częstsze napady gniewu Kim Dzong Ila. Zmarła w Moskwie 18 maja 2002.

Genealogia

Przypisy 

Członkowie rodziny najwyższych przywódców Korei Północnej
Północnokoreańskie aktorki teatralne
Urodzeni w 1937
Zmarli w 2002
Pochowani na Cmentarzu Trojekurowskim w Moskwie